Alarik Wachtmeister kan avse:

Alarik Wachtmeister (1804–1887), en svensk greve och generalmajor
Carl Alarik Wachtmeister (1865–1925), en svensk greve och viceamiral
Alarik Wachtmeister (1890–1953), en svensk greve och konteramiral
Alarik Wachtmeister (1922–2013), en svensk greve och försäljningsdirektör

Se även
Wachtmeister